Anna Maria Lapini (1809-1860), fondatrice d'ordre pour l'éducation des pauvres, vénérable catholique ;
 Cesare Lapini (1848-entre 1888 et 1898), sculpteur italien ;
 Elsa Lapini (1921-2004), actrice italienne sous le pseudonyme d'Elsa Albani.